Fade to Black (englisch wörtlich „verblassen zu Schwarz“, sinngemäß „im Schatten verschwinden“, filmtechnisch „Abblende“) ist der Titel:

 eines Romans von 1990 vom US-amerikanischen Autor Robert Goldsborough
 eines Romans von 1997 vom britischen Autor Stan Nicholls
 eines französischen Computerspiels von 1995 Fade to Black (Computerspiel)
 mehrerer Alben, Musikstücke und Coverversionen, unter anderem: 
 eines Albums von Tommy Cash
 eines Liedes der Band Metallica, siehe Fade to Black (Lied)
 eines Liedes der Band Dire Straits auf dem Album On Every Street
 mehrerer Filme, unter anderem:
 eines Slasher-Films von 1980, siehe Fade to Black – Die schönen Morde des Eric Binford
 eines Pornofilms von 2001, siehe Fade to Black (2001)
 eines Dokumentarfilms von 2004 über den Rapper Jay-Z
 eines Thrillers von 2006 über Orson Welles, siehe Fade to Black (2006)
 eines Manga-Films von 2008, siehe Bleach (Manga)